The Mechanik (br: Confronto Final / pt: O Especialista Russo) é um filme de ação de 2005 dirigido e estrelado por Dolph Lundgren e Ben Cross.  
 
  

Filmes de drama de ação da Alemanha
Filmes dos Estados Unidos de 2005
Filmes de drama de ação dos Estados Unidos
Filmes da Alemanha de 2005
Filmes dirigidos por Dolph Lundgren

Filmes com trilha sonora de Elia Cmíral
Filmes em língua russa
Filmes em língua inglesa